Made in Brazil!!! Yes, nós temos banana é um samba enredo da escola de samba carioca São Clemente de 1989. Foi composto em 1988 por João Carlos Grilo, Ricardo Goes, Ronaldo Soares e Sérgio Fernandes e serviu de hino para o carnaval de 1989 da escola.

São Clemente (escola de samba)
Sambas-enredo